A 2018. évi téli olimpiai játékokon a sífutás női 10 km-es versenyszámát február 15-én rendezték. A versenyzők szabad stílusban teljesítették a távot. Az aranyérmet a norvég Ragnhild Haga nyerte. Azonos időeredmény miatt két bronzérmet osztottak ki. A Magyarországot képviselő Szőcs Emőke a 77. helyen végzett. A verseny helyi idő szerint 15:30-kor, magyar idő szerint 7:30-kor kezdődött.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

Sífutás a 2018. évi téli olimpiai játékokon